Jedlicze (plaats), plaats in Polen
 Jedlicze (gemeente), gemeente in Polen